Селюхино — название населённых пунктов:

Россия 
 Селюхино — посёлок в Клинском районе Московской области.
 Селюхино — деревня в Угличском районе Ярославской области.